Nyáry János (1724–1780) katonatiszt, császári és királyi lovaskapitány
 Nyáry János (1905–1975) katonatiszt, huszárfőhadnagy, főmérnök
 Nyáry János (1942–2021) fotóriporter, a Magyar Történelmi Családok Egyesületének elnöke (1994–2014)